В парному жіночому розряді тенісного турніру Відкритий чемпіонат Японії з тенісу 1985, що проходив у рамках Світової чемпіонської серії Вірджинії Слімс 1985, Белінда Кордвелл і Джулі Річардсон виграли титул, у фіналі перемігши пару Лаура Аррая і Бет Герр 6-4, 6-4.

Сіяні пари 

 Лаура Аррая /  Бет Герр (фінал)
 Мерседес Пас /  Габріела Сабатіні (чвертьфінал)

 Емі Голтон /  Адріана Віллагран (1-ше коло)
 Лінда Гейтс /  Хетер Ладлофф (1-ше коло)

Основна сітка

Посилання 

Відкритий чемпіонат Японії з тенісу